Pojęcie mikrokanału może odnosić się do:
 kapilary – rurki o średnicy wystarczająco małej, aby zachodziły w niej zjawiska kapilarne
 mikrotechnologii:
 kanalików o średnicach w skali mikrometrycznej stosowanych m.in. w mikromieszalnikach, mikroreaktorach, mikrokanałowych wymiennikach ciepła, czujnikach i inteligentnych, samonaprawiających się materiałach)
 otworów, rowków bądź wgłębień wykonywanych w materiale (np. płytka mikrokanałowa bądź wgłębienia na powierzchni współpracujących części maszyn w celu polepszenia smarowania)
 struktury porów (ubytków, szczelin) w materiałach stałych
 architektury mikrokanałowej (MCA) w informatyce